Magné (Deux-Sèvres)
 Magné (Vienne)